Frederic Tornvig Kissow (født 30. januar 2005 i Aarhus) er en cykelrytter fra Danmark, som kører for .

Skuespiller 
Som skuespiller har han medvirket i DR’s “Klassen” (2016) og “Klassens Jul” (2017). Frederic spillede en af hovedrollerne, Mads.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

Hornslet
Mandlige cykelryttere fra Danmark
Skuespillere fra Danmark